Первая Федеральная Лига Югославии 1958/1959 () — 30-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1958/1959
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1958 году
Спорт в Югославии в 1959 году